Денер () — популярное бразильское имя. Созвучно немецкой фамилии .

Известные носители 
 Памплона ди Абреу, Денер () (1937—1978) — бразильский стилист.
 Аугусто ди Соуза, Денер () (1971—1994) — бразильский футболист.
 Асунсан Брас, Денер () (1991—2016) — бразильский футболист.
 Денер, Эрнст () (1889—1970) — немецкий нацистский военный преступник, осуждённый на Нюрнбергском процессе.